Жид — этноним, также французская фамилия ():
 Жид — ныне оскорбительное обозначение евреев и/или иудеев; в переносном значении: скряга, скупец, торгаш.

 «Жид» — рассказ И. С. Тургенева (1846).
 «Жидовка» — опера Фроманталя Галеви (1835).

Фамилия 
 Жид, Андре (1869—1951) — французский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе (1947).
  (1804—1868) — французский композитор.
 Жид, Катрин (1923—2013) — французская писательница.
 Жид, Поль (1832—1880) — французский юрист и историк, профессор римского права в Парижском юридическом факультете.
 Жид, Шарль (1847—1932) — французский экономист, принадлежавший к исторической школе.

См. также 
 Вечный жид
 Жидов
 Жидовин
 Ересь жидовствующих
 Жидобольшевизм
 Жидята